Полотно́ — любой большой, широкий кусок материи, в том числе нетканого материала, например: ватина, войлока.
 Полотно — часть знамени, лоскут ткани, прибитой к древку.
 Полотно — деталь лопаты с рабочей поверхностью для обработки или переноса почвы или строительных растворов, имеющее режущую кромку на крае.
 Полотно — гладкая и плотная льняная, пеньковая или хлопчатобумажная ткань простейшего переплетения.
 Полотно — картина художника, выполненная на холсте.

Другое 
 Земляное полотно (дорожное полотно) — сооружение, выступающее в роли основания для железнодорожного или автомобильного пути.
 Полотно конвейера — конвейерная лента.
 Ножовочное полотно — режущий инструмент.

См. также 
 Текстиль

Примечания 

